Carl Rocholl ist der Name folgender Personen:

* Carl Rocholl (Jurist) (auch Karl Rocholl; 1824–1903), deutscher Jurist 
 Carl Rocholl (Pädagoge), deutscher Sprachheilpädagoge 

Carl Rocholl steht für:

 Carl Rocholl (Unternehmen), deutsche Modehandlung und Kaufhaus